Тампо́н (, буквально — «затичка», «пробка») — шматок абсорбувального матеріалу, призначений для зпобігання поширенню рідких речовин.

Медицина 

Медичний тампон — шматочок (смужка, кулька, невеличкий мішечок) стерильної марлі чи вати, що його вкладають у рану або якусь порожнину організму, щоб зупинки кровотечі, дренування. Термін експозиції тампона залежить від його призначення, інтенсивності процесу виділення, розміру тампона.
 Хірургічний тампон — тампон, який застосовують під час операцій в оперативній гінекології та хірургії (абдомінальній, нейрохірургії); при лікуванні та невідкладній допомозі ЛОР органів.
 Гінекологічний тампон — спеціально розроблений тампон, що вводиться в піхву, який використовується для поглинання менструальних виділень.

Техніка 
 Друкарський тампон — орган у друкарському пристрою, який при тампонному друку приймає фарбу на свою поверхню, а потім переносить її на виріб.
 Тампони у гідрогеології — непроникні матеріали і пристрої, якими герметизують канали (пустоти і тріщини) можливого руху рідин і газів (здійснюють тампонаж). Застосовуються для роз'єднання водоносних горизонтів при опробуванні і дослідженні, а також при тампонуванні свердловин і інш. роботах. Як тампони використовують глину, цемент і пакерні ущільнюючі пристрої (пакери).

Див. також 
 Тампонаж
 Тампонування
 Тампонада

Джерела 
 Справочник операционной и перевязочной сестры/Под ред. Б. Д.КОМАРОВА.—2- е изд..— М.: Медицина , 1985.— 480 с (с.290).

Посилання 
 ТАМПОНИ МЕДИЧНІ (TAMPONAE MEDICATAE) //Фармацевтична енциклопедія
 Как дренировать и тампонировать раны и полости 

Медична термінологія
Лікарські форми
Кровотечі
Невідкладна допомога